Kovács Gábor (Baja, 1971. július 15. –) hivatásos sport- és ipari búvár, katasztrófavédelmi mentő-kutató búvár.

A hazai és külföldi katonai pályával (hivatásos búvár) párhuzamosan magyar bajnoki dobogós, magyar bajnok, nemzetközi kupagyőztes és világbajnoki bronzérmes (ökölvívás, thai boksz, kick-box).

Búvárszakmai élet 1989-től 
 Magyar Honvédség: I. oszt. műszaki katonai felderítőbúvár (Baja-Szentes)
 Békefenntartó Erők Kiképző Központ / Katonai Kadétiskola (B.E.K.K.) és felderítőbúvár-mentőbúvár (Szentes)
 Bosznia - IFOR 96 - műszaki katonai búvár 
 Dél-Afrika - ipari búvár, roncskutató- és mentőbúvár 
 Németország - ipari búvár 
 Magyarországon a Bajai HAVARIA Kat. Véd. Egyesület ipari búvárja, merülésvezetője, vízimentő-oktató és -kiképzője

Elismerései 
 1996 - Köztársasági Érem és Oklevél a külföldi Műszaki Katonai Búvárszolgálatért 
 1996 - N.A.T.O. Kitüntetés és Diploma a külföldi Műszaki Katonai Búvárszolgálatért
 2007 - Lakosság Védelmi Érdemrend a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2009 - BAJA Kistérség Katasztrófavédelmi Elismerés a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2012 - BAJA Közbiztonságért Elismerés a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2019 - Belügyminiszteri Bátorságért Érdemjel a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2019 - BAJA Város Hősies és Példaértékű Helytállásért Oklevél és Elismerés a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2019 - Magyar Búvár Szövetség Legmagasabb Szakmai tudás és Bátorságért Díszoklevél
 2019 - Magyar Búvárszövetség 4 csillagos diploma
 2019 - T.E.K. - Emlékplakett a Mentő-Kutató Búvárszolgálatért
 2020 - A Bajai Város Díszoklevele a Bajai HAVARIA Katasztrófa Véd. Egyesületnek a Búvárszolgálatokért

Sport 
1984-től a Bajai BSK (Bajai Sport Kör) III. és II osztályú ökölvívója, majd a Bajai Vízügyi Spartacus versenyzője. A 80-as évek végén Baján megszűnt az ökölvívás, ezért Szekszárdon, Kecskeméten, Dunaújvárosban és Budapesten edzett és versenyzett - Óbuda Római Box Club. Párhuzamosan kipróbálta a szertornát és a win tsun kung fu-t. 

1999 től a Dunaújvárosi Shukothai Team thai és kick-box-versenyzője, majd több vidéki klub idegenlégiósa. Több alkalommal magyar bajnoki dobogós, magyar bajnok, nemzetközi kupagyőztes és világbajnoki bronzérmes. 

Edző, I. osztályú bíró, tréner és kiképző: boksz, thai boksz, kick-box, fit-box, funkcionális edzés, military crosfit, spartan. 

A Bajai KOKO GYM KOMPLEX Kft. és a KOKO GYM TRAINING SE. (KOKO GYM BAJA) vezetője.

2017-ben sokoldalúsága miatt Baja városban az Év Sportolója Díjátadó Gála különdíjasa.

Érdekesség 
A több évtizedes edző-tréneri kiképzési munkák között tanítványa Hosszú Katinka is.

Búvárkodás
1971-ben született személyek
Bajaiak
Élő személyek